William Seymour kan syfta på bland andra:

* William Seymour, 2:e hertig av Somerset (1588–1660), engelsk peer
 William Seymour, 3:e hertig av Somerset (1654–1671), engelsk peer
 William H. Seymour (1840–1913), amerikansk politiker
 William J. Seymour (1870–1922), amerikansk pingstpastor

Se även 

 William Seymer